Wündisch ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie Wündisch (1875–1956), deutsche Frauenrechtlerin, Sozialarbeiterin und Kommunalpolitikerin
 Bernhard Wündisch (* 1948), deutscher Finanzbeamter und Politiker (SED)
 Ernst Wündisch (1883–1955), deutscher Verwaltungsbeamter
 Fritz Wündisch (1910–1994), deutscher Jurist und Historiker
 Nikolaus Ernst Wündisch (1821–1908), protestantischer Pfarrer

Siehe auch: Windisch